Князь Андрей Дмитриевич Хилков (ум. после 1602) — русский военный и государственный деятель, стольник, затем дворянин московский и воевода, младший из двух сыновей боярина и воеводы князя Дмитрия Ивановича Хилкова (ум. 1564). Старший брат — окольничий и воевода князь Василий Дмитриевич Хилков.

Биография 
В апреле 1577 года князь Андрей Дмитриевич Хилков упоминается в свите царя Ивана Грозного как «четвертой рында с сулицей» во время похода русской рати на польскую Ливонию. В июне 1579 года упомянут в царской свите «с третьим саадаком» во время нового похода «на немецкую на Ливонскую землю».

В 1584 году князь Андрей Дмитриевич Хилков находился на воеводстве в Туле. В сентябре 1585 года назначен воеводой полком полком левой руки в запланированном зимнем походе на шведов. Тогда же с ним безуспешно местничали воевода из сторожевого полка М. Салтыков и воевода передового полка князь М. Ноздроватый. Уже в походе царь Фёдор Иоаннович «по свейским вестем веле бояром и воеводам князю Тимофею Романовичю Трубецкому да Ивану Васильевичу Годунову посылати от себя на свейские люди, где придут, на три полка воевод: в болшом полку князя Ондрея Хилкова». Тогда же воевода из передового полка князь М. Ноздроватый местнический спор у князя Андрея Хилкова. В 1586 году — воевода в Смоленске, «в другом городе». Осенью 1587 года отправлен третьим воеводой в Смоленск. В 1588-1589 годах — воевода в Орле.

Осенью 1589 года князь Андрей Дмитриевич Хилков был отправлен воеводой в Дедилов. «Государь царь …пошол с Москвы в свою отчину Великий Новгород для своего дела и земского декабря в 14 день… на непослушника своего свейского короля на Ягана (Юхана Вазу) к городом к Ругодиву и к Иванюгороду, да х Копорье, да к Яме». В этом походе князь Андрей Хилков был приписан к царскому послу среди прочих воевод в качестве есаула.

С июня 1590 года числился на службе в Чернигове, «в болшом городе», и продолжал служить там и в следующем году. В январе 1592 года воевода сторожевого полка окольничий князь Фёдор Иванович Хворостинин был отправлен из Новгорода к Ивангороду для встречи со шведскими послами, «а в князя Федорово место велено быть в сторожевом полку князю Ондрею Дмитриевичу Хилкову». Тогда ж князь Андрей Хилков местничал с воеводой князем Михаилом Фёдоровичем Кашиным. Затем князь Хилков был отправлен из Новгорода первым воеводой в Орешек, а в 1593 году «февраля воевода князь Ондрей Хилков из Орешка отпущен в Москву».

Весной 1594 года князь Андрей Дмитриевич Хилков был отправлен воеводой в Рязань. Получив известия о возможном нападении крымских татар, Разрядный приказ отправил его «на берег» командовать сторожевым полком. В марте 1595 года «по татарским вестем» назначен командовать тем же полком в Крапивне. В следующем 1596 года вновь командовал сторожевым полком в Крапивне. В феврале 1597 года прислан первым воеводой в Новосиль.

В марте 1598 года князь Андрей Дмитриевич Хилков вновь находился на воеводстве в Новосиле. В апреле 1598 года упоминается среди есаулов в государевом полку в серпуховском походе нового царя Бориса Фёдоровича Годунова в походе против крымского хана Гази Герая Боры. В 1601-1602 годах — первый воевода «на Терке».

Семья 
Воевода князь Андрей Дмитриевич Хилков был женат на дочери Евстафия Михайловича Пушкина, от брака с которой оставил пятерых сыновей: Бориса, Фёдора, Петра, Ивана Большого и Ивана Меньшого.

Литература 
 Богуславский В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия : в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005 г., ст. 564

Персоналии по алфавиту
Андрей Дмитриевич
Полковые воеводы
Участники Ливонской войны
Стольники (Русское государство)
Воеводы Орла
Воеводы Смоленска
Воеводы Новосиля
Воеводы Рязани
Воеводы Тулы
Воеводы Дедилова
Воеводы Орешка
Воеводы Терского города